Проспект Ветера́нов:

 Проспект Ветеранов — проспект в Краснокаменске.
 Проспект Ветеранов — проспект в Москве.
 Проспект Ветеранов — проспект в Оленегорске.
 Проспект Ветеранов — проспект в Санкт-Петербурге.
 «Проспект Ветеранов» — станция Петербургского метрополитена, расположенная вблизи одноимённого проспекта.

См. также 
 Аллея Ветеранов
 Мост Ветеранов